Крафорд, Джон
 Крафорд, Квентин
 Кроуфорд, Фрэнсис